Stella Maris () — в переводе морская звезда или Звезда морей. Многозначный термин, может иметь следующие значения:

 Stella Maris — одно из названий Полярной звезды.
 Stella Maris — сорт азалий.
 Stella Maris — в католической традиции олицетворение Девы Марии.
 Ave maris stella — католический гимн.
 Стелла Марис — монастырь кармелитов в Хайфе, Израиль.

В популярной культуре 
 Stella Maris (фильм, 1918) — фильм 1918 года с Мэри Пикфорд в главной роли.
 Stella Maris (фильм, 1925) — фильм 1925 года, римейк фильма 1918 года с Мэри Филбин в главной роли.
 Stella Maris — альбом 1987 года группы The Albion Band.
 Stella Maris — сингл группы Einstürzende Neubauten с альбома 1996 года Ende Neu.
 Stella Maris (фильм, 1996) — фильм с участием группы Einstürzende Neubauten.
 Stella Maris — сингл Moby с альбома 2011 года Destroyed.
 Stella Maris — сингл из альбома Бориса Гребенщикова 2014 года «Соль».
 Stella Maris — предстоящий роман Кормака Маккарти.